Ardahan, törökországi tartomány
 Ardahan, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Ardahan, az azonos nevű török tartomány székhelye